|}
|}

Interstate 75 (afgekort I-75) is een Interstate Highway in de Verenigde Staten. De snelweg begint in Hialeah, een voorstad van Miami, in Florida en eindigt op de Sault Ste. Marie International Bridge op de grens met Canada in de staat Michigan. De I-75 doorkruist zes staten.

Lengte

Externe link
 Interstate-Guide

Interstate highway
Weg in Florida
Weg in Georgia
Weg in Tennessee
Weg in Kentucky
Weg in Ohio
Weg in Michigan